Here Comes the Grump – serie televisiva del 1969
È arrivato il Broncio (Here Comes the Grump) – film del 2018 diretto da Andrés Couturier